12/9 kan syfta på:

 12 september
 9 december (amerikanskt datumformat)